Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. Oktober 2015 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde wie im Vorjahr ebenfalls ein Platz im Hauptfeld vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in der Präfektur Tokio